Na południe od Brazos – powieść autorstwa Larry’ego McMurtry’ego
 Na południe od Brazos – amerykański serial telewizyjny z 1989